Ágios Athanásios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Kardhítsas), 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Drámas, 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Ágios Athanásios (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Magnisías), 

Robotskapade Greklandförgreningar